Châteauneuf-du-Pape (gemeente), een gemeente in Frankrijk
Châteauneuf-du-Pape (wijnstreek), de wijnstreek die in dit gebied ligt